Class Action steht für

 eine Sammelklage in den Vereinigten Staaten
 einen Film von Michael Apted, siehe Das Gesetz der Macht
 eine US-amerikanische Band, siehe Class Action (Band)